Újezd est un toponyme qui peut désigner :

Újezd, une commune du district de Beroun, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Újezd, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň ;
 Újezd, une commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc ;
 Újezd, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Újezd, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín ;
 Újezd, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie